EFP – munizione anticarro autoforgiante
 EFP fanfiction – sito italiano di fanfiction